USS America bezeichnet verschiedene US-amerikanischer Schiffe.

 America (Schiff, 1782), 74-Kanonen-Linienschiff, welches für die Kontinentalmarine gebaut wurde, aber 1783 an Frankreich verschenkt wurde (1783–1786)
 USS America (1861), ein Schiff, das im Amerikanischen Bürgerkrieg zu Blockadezwecken versenkt wurde
 USS Amerika (Schiff, 1905), ein ursprünglich deutsches Linienschiff, das im Ersten Weltkrieg gekapert wurde und anschließend als Transportschiff eingesetzt wurde
 USS America (CV-66), ein von 1965 bis 1996 eingesetzter Flugzeugträger der Kitty-Hawk-Klasse
 USS America (LHA-6), ein amphibisches Angriffsschiff, Typschiff der America-Klasse (2012)

America